Bystrica steht für:

Fließgewässer in der Slowakei:

 Bystrica, alternativer Name von Vydrica, Nebenfluss der Donau
 Bystrica (Hron), Nebenfluss des Hron
 Bystrica (Kysuca), Nebenfluss des Kysuca
 Bystrica (Nitrica), Nebenfluss des Nitrica
 Bystrica (Rudnica), Nebenfluss der Rudnica

Orte in der Slowakei:
 Banská Bystrica (Neusohl), Okres Banská Bystrica
 Záhorská Bystrica (Bisternitz), Stadtteil von Bratislava
 Nová Bystrica (Neubistritz), Okres Čadca
 Považská Bystrica (Waagbistritz), Okres Považská Bystrica
 Stará Bystrica (Altbistritz), Okres  	Čadca

Sonstiges:
 Bystrica, früherer Name des Turmrestaurants in der Neuen Brücke in Bratislava, siehe Brücke des Slowakischen Nationalaufstandes #Turmrestaurant

Siehe auch:
 Bystritza,  Gewässer-, Flur- und Ortsname
 Bystřice, Bystricka (tschechisch)
 Bystricka (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistritz, Bistrzitz, Feistritz, Wistritz (deutsch)